Alexandru Maxim (1986–) moldáv labdarúgó 
 Alexandru Maxim (1990–) román labdarúgó